Skythes (Σκύθες, der Skythe)  ist der Name mehrerer griechischer Personen der Mythologie und Geschichte:

 der dritte Sohn des Herakles (oder Sohn des Zeus), König von Hylaia, siehe Skythes (Mythologie)
 der attische Vasenmaler des späten 6. Jh. v. Chr., siehe Skythes (Vasenmaler)
 der Tyrann von Kos um 500 Jh. v. Chr., siehe Skythes (Tyrann)